Чаттахучи:

 Чаттахучи — округ в штате Джорджия.
 Чаттахучи — река в США.
 Чаттахучи — фильм 1989 года.
  — городок в штате Флорида.